Lessemsaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes basaux, de la famille des Lessemsauridae. Ses restes fossiles ont été découverts dans la formation géologique de Los Colorados datée du Norien (Trias supérieur, il y a environ 215 millions d'années), dans la province de La Rioja en Argentine.

Une seule espèce est connue, Lessemsaurus sauropoides, décrite par José Bonaparte en 1999.

Description 
Ce dinosaure pouvait atteindre  de long.

Classification 
En 2019, une analyse phylogénétique réalisée par Müller, a fourni le cladogramme suivant :

Il modifie le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, qui montrait la position de Lessemsaurus dans le clade des Anchisauria en groupe frère du genre Antetonitrus :

Annexes

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 1999
Taxon fossile décrit par José Bonaparte